Ліппе — річка в Німеччині, права притока Рейну.
 Ліппе — район в Німеччині, в складі округу Арнсберг землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Вільна держава Ліппе — держава (земля) в складі Германського Рейху в период Веймарської республіки.

Особи
 Адольф цу Шаумбург-Ліппе